Павлигино — название населённых пунктов в России:

 Павлигино — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Павлигино — деревня в Любимском районе Ярославской области.